

Codici 
 COL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coll Island (Regno Unito)
 col – codice ISO 639-3 della lingua columbia-wenatchi
 COL – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Colombia
 COL – codice ISO 3166-2:MX di Colima (Messico)

Astronomia 
  Col – abbreviazione della costellazione della Colomba

Geografia 
Italia
 Col – nome ladino di Colle Santa Lucia in provincia di Belluno
 Col – frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno
 Col – frazione di Fregona in provincia di Treviso
 Col – frazione e sede comunale di Monrupino in provincia di Trieste
 Col de Carrera – frazione di Taibon Agordino in provincia di Belluno
 Col di Prà – frazione di Taibon Agordino in provincia di Belluno
 Col San Martino – frazione di Farra di Soligo in provincia di Treviso

Informatica 
 <col> – elemento HTML (<col /> in XHTML) che specifica gli attributi per una colonna di una tabella
 col  – filtro

Altro 
 Col  – cognome italiano
 Col  – divinità africana della pioggia
 Lingua col (ISO 639-3 liw)

Altri progetti